Wu-kang může být:

 Wu-kang (Che-nan) – městský okres v městské prefektuře Pching-ting-šan v provincii Che-nan;
 Wu-kang (Chu-nan) – městský okres v městské prefektuře Šao-jang v provincii Chu-nan.